Monchi-Zadeh ist der Familienname folgender Personen:

 Davoud Monchi-Zadeh (1914–1989), iranischer Iranist und Gründer der SUMKA-Partei
 Ebrahim Monchi-Zadeh (1879–1918), iranischer Revolutionär und Konstitutionalist